Montgrí puede hacer referencia a:
 el macizo del Montgrí, un macizo al norte de la cordillera litoral, en Cataluña (España).
 Torroella de Montgrí, un municipio a los pies de ese macizo.
 Guillermo de Montgrí, uno de los conquistadores de Ibiza.